Kannapolis NC, een Amerikaanse plaats in de staat North Carolina die bestuurlijk valt onder Cabarrus County en Rowan County
Kannapolis, NC (film), een Amerikaanse documentaire uit 1941 over de Amerikaanse plaats Kannapolis NC